Тина Лиффорд () — американская актриса и драматург. Она получила известность благодаря главной роли в недолго просуществовавшем, но хорошо принятом критиками, сериале Fox «Южный Лос-Анджелес» (1994). Лиффорд после снялась в ряде телефильмов, включая исполнение ролей значимых в истории женщин, включая Винни Мандела в «Мандела и де Клерк» и Джекки Джойнер-Керси в «Бег за мечтой: История Гэйл Диверс».

Биография и карьера 
Лиффорд начала свою карьеру в 1980-х с небольших ролей в сериалах «Блюз Хилл-стрит», «Кегни и Лейси» и «Она написала убийство». С 1983 по 1988 год у неё была второстепенная роль в «Тихая пристань». В дополнение к South Central, Лиффорд также снялась в недолго просуществовавшем сериале NBC Crisis Center в 1997 году. В общей сложности она появилась в более пятидесяти телевизионных шоу, включая «Прикосновение ангела», «Полиция Нью-Йорка», «Морская полиция: Спецотдел», «Скорая помощь» и «Части тела». Также у Лиффорд были периодические роли в «Семейный закон» (1999—2001), «C.S.I.: Место преступления» (2004—2005), «Линкольн-хайтс» (2007—2009), «Родители» (2010—2015) и «Скандал» (2015).

На большом экране Лиффорд сыграла роли второго плана в нескольких кинофильмах, включая «Цвета» (1988), «Пэрис Траут» (1991), «Большой каньон» (1991), «Письма убийцы» (1998), «Заплати другому» (2000), «Крутой Джо» (2001), «Кровавая работа» (2002), «Заложник» (2005) и «Городские легенды 3: Кровавая Мэри» (2005).

В 2016 году Лиффорд начала сниматься в сериале Oprah Winfrey Network «Королева сахарных плантаций» производства Авы Дюверней и Опры Уинфри.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы XX века